Верхотурова — топоним в России.

 Верхотурова — упраздненная деревня в Бызовском сельском поселении Упоровского района Тюменской области.
 Верхотурова — упраздненная деревня в Мотыгинском районе Красноярского края.
 Верхотурова — остров в Карагинском заливе Берингова моря (Олюторский район, Камчатский край).
 Верхотурова — озеро в городском округе Охинский, Сахалинская область.